WIB steht für:
 Waktu Indonesia Barat, die Westindonesische Zonenzeit, siehe UTC+7
 War Industries Board, eine frühere US-amerikanische Bundesbehörde
 Westdeutsche Immobilienbank
 Wissenschaftlicher Industriebetrieb (DDR)

WiB steht für:
 Woche im Blick, Anzeigenblatt im Landkreis Ansbach
 Walzträger-in-Beton, eine Brückenbauform

Abkürzung